Под псевдонимом "Виктория Платова" в российской литературе известны произведения нескольких писательниц:

 Соломатина, Виктория Евгеньевна (род. 1967) — российская писательница, автор остросюжетных романов.
 Беломлинская, Виктория Израилевна (1937—2008) — русская писательница, проживала в США.
 Петрова, Наталья — массовая писательница детективов издательства ЭКСМО. Книги: "Смерть в осколках вазы мэбен", "Нубийский крест", "Танец Лакшми".